Le terme « carbonate de cuivre » peut faire référence à :
 le vert-de-gris, un carbonate de cuivre basique ;
 le carbonate de cuivre(II), CuCO3.